Россано ()

 Россано — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца.
 Россано-Венето — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца.
 Корильяно-Россано — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца.
 Джорджо Россано — італійський футболіст.

Див. також 

 Росса
 Россана
 Роснано